53. Edycja okręgowych rozgrywek w piłce nożnej województwa białostockiego
11. Edycja okręgowych rozgrywek w piłce nożnej województwa łomżyńskiego i suwalskiego
Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej województwa białostockiego, łomżyńskiego, suwalskiego prowadzone są przez okręgowe związki piłki nożnej: białostocki, łomżyński i suwalski.

Mistrzostwo okręgu :
- białostockiego i suwalskiego zdobyły Śniardwy Orzysz.
- łomżyńskiego, ostrołęckiego i ciechanowskiego zdobyła Mazovia Ciechanów.
Puchar Polski okręgu:
- białostockiego zdobyła Gwardia Białystok
- łomżyńskiego zdobył Grom Czerwony Bór
- suwalskiego zdobyła Rominta Gołdap.

Drużyny z województwa białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego występujące w centralnych i makroregionalnych poziomach rozgrywkowych:
 1 Liga - brak
 2 Liga - Jagiellonia Białystok
 3 Liga - Wigry Suwałki, Pogoń Łapy, Mazur Ełk, Gwardia Białystok.

Klasa Okręgowa - IV poziom rozgrywkowy 
Grupa białostocko-suwalska

Grupa łomżyńsko-ostrołęcko-ciechanowska

Klasa A - V poziom rozgrywkowy 
Grupa białostocka

Grupa łomżyńska

 Po sezonie z rozgrywek wycofał się LZS Sypniewo Górki.

Grupa suwalska

 Po sezonie z rozgrywek wycofał się MKŻ Mikołajki.

Klasa B - VI poziom rozgrywkowy 
Białostocka - gr.I

 Po sezonie z rozgrywek wycofały się drużyny: ZRB Choroszcz, LZS Krynki oraz LZS Czechowizna.

Białostocka - gr.II

 Po sezonie z rozgrywek wycofały się drużyny LZS Pawły oraz Zorza Czerewki.

Suwalska - gr. I

 awansował LZS Lega

Suwalska - gr. II

awansował RKS Wiartel

Puchar Polski – rozgrywki okręgowe 
 BOZPN – Gwardia Białystok : Pogoń Łapy 3:2
 ŁOZPN – Grom Czerwony Bór : ŁKS Łomża 4:2
 SOZPN – Rominta Gołdap : Śniardwy Orzysz 1:0

Bibliografia 
 
 Piłka nożna na ziemi Łomżyńskiej w latach 1919-1997, Henryk Pestka.
 Gazeta Współczesna nr.276/1986r. - tabela klasy A-łomżyńska po I rundzie
 Gazeta Współczesna nr.158,160/1987r. - tabele klasy A, B.
 
 
 Praca dyplomowa "Historia sekcji piłki nożnej Promienia Mońki", Wojciech Smółko.
 Rozwój i działalność sekcji piłki nożnej w klubie sportowym Rudnia Zabłudów, Jarosław Leończuk.

Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej województwa podlaskiego
1986 w polskim sporcie
1986 w piłce nożnej
1987 w polskim sporcie
1987 w piłce nożnej